Мартин Бёрч (; в других трансрипциях — Берч и Бирч, ) — британский музыкальный продюсер, специализировавшийся на рок-музыке и хеви-метал. Международную известность получил как звукоинженер и продюсер легендарных альбомов британских групп Deep Purple, Rainbow, Whitesnake и Iron Maiden.

Музыкальная карьера 
Бёрч выступал в роли звукоинженера с конца 1960-х годов и начал продюсировать альбомы приблизительно в 1972—1973 годах. Кроме Deep Purple и Iron Maiden он работал со множеством исполнителей, таких как отпочковавшиеся от Deep Purple проекты (Rainbow, Paice, Ashton & Lord, Whitesnake, сольные проекты Роджера Гловера и Джона Лорда), Fleetwood Mac, Wishbone Ash, Black Sabbath, Blue Öyster Cult, Гэри Мур. На альбоме Fleetwood Mac «Mystery to Me» он также указан как музыкант, игравший на акустической гитаре.

Бёрч закончил свою активную музыкальную деятельность в 1992 году после продюсирования альбома Iron Maiden «Fear of the Dark».

Мартина Бёрча можно увидеть в видеоклипе Iron Maiden «Holy Smoke».

Избранная дискография 
Источники:, Discogs.

c Fleetwood Mac 
 1969 Then Play On (звукоинженер)
 1970 Kiln House (звукоинженер)
 1971 Future Games (звукоинженер)
 1972 Bare Trees (звукоинженер)
 1973 Penguin (продюсер, звукоинженер, микширование)
 1973 Mystery to Me (продюсер, звукоинженер, гитара)

c Deep Purple 
 1969 Concerto for Group and Orchestra (звукоинженер)
 1970 Deep Purple in Rock (звукоинженер). Песня «Hard Lovin' Man» с этого альбома сопровождается посвящением «Мартину Бёрчу — катализатору» ()
 1971 Fireball (звукоинженер)
 1972 Machine Head (звукоинженер)
 1972 Made in Japan (звукоинженер)
 1973 Who Do We Think We Are (звукоинженер)
 1974 Burn (звукоинженер, микширование)
 1974 Stormbringer (продюсер, звукоинженер, микширование)
 1975 Come Taste the Band (продюсер, звукоинженер, микширование)
 1976 Made in Europe (продюсер, звукоинженер, микширование)- концертная запись апреля 1975 года
 1977 Last Concert in Japan (продюсер, звукоинженер) — концертная запись декабря 1975 года

c Wishbone Ash 
 1970 Wishbone Ash (звукоинженер)
 1971 Pilgrimage (звукоинженер)
 1972 Argus (звукоинженер)

c Rainbow 
 1975 Ritchie Blackmore’s Rainbow (продюсер, звукоинженер, микширование)
 1976 Rising (продюсер, звукоинженер, микширование)
 1977 On Stage (продюсер, звукоинженер, микширование) — концертная запись 1976 года
 1978 Long Live Rock 'n' Roll (продюсер, звукоинженер, микширование)
 1986 Finyl Vinyl (продюсер) — collection

c Whitesnake 
 1978 Snakebite (продюсер)
 1978 Trouble (продюсер)
 1978 Live at Hammersmith (продюсер)
 1979 Lovehunter (продюсер, звукоинженер)
 1980 Ready an' Willing (продюсер, звукоинженер, микширование)
 1980 Live...In the Heart of the City (продюсер, звукоинженер) — recorded live in 1978 and 1980
 1981 Come an' Get It (продюсер, звукоинженер, микширование)
 1982 Saints & Sinners (продюсер, звукоинженер, микширование)
 1984 Slide It In (продюсер)

c Black Sabbath 
 1980 Heaven and Hell (продюсер, звукоинженер)
 1981 Mob Rules (продюсер, звукоинженер)

c Blue Öyster Cult 
 1980 Cultösaurus Erectus (продюсер, звукоинженер)
 1981 Fire of Unknown Origin (продюсер, звукоинженер)

c Iron Maiden 
 1981 Killers (продюсер, звукоинженер)
 1982 The Number of the Beast (продюсер, звукоинженер)
 1983 Piece of Mind (продюсер, звукоинженер, микширование)
 1984 Powerslave (продюсер, звукоинженер, микширование)
 1985 Live After Death (продюсер, звукоинженер, микширование)
 1986 Somewhere in Time (продюсер, звукоинженер)
 1988 Seventh Son of a Seventh Son (продюсер, звукоинженер, микширование)
 1990 No Prayer for the Dying (продюсер, звукоинженер, микширование)
 1992 Fear of the Dark (продюсер, звукоинженер, микширование)

c другими музыкантами 
 1969 Джеф Бек — Beck-Ola (Cosa Nostra) (звукоинженер)
 1970 Питер Грин — The End of the Game (звукоинженер)
 1970 The Groundhogs — Thank Christ for the Bomb (звукоинженер)
 1971 Canned Heat и Джон Ли Хукер — Hooker 'N' Heat (звукоинженер микширования) — записано в 1970 году
 1971 Джон Лорд — Gemini Suite (звукоинженер)
 1971 Skid Row — 34 Hours (звукоинженер) (ирландская блюз-роковая группа с участием Гэри Мура, не путать с одноимённой американской металической группой)
 1971 Faces — Long Player (звукоинженер)
 1971 Jodo — Guts (звукоинженер)
 1971 Stackridge — Stackridge (звукоинженер)
 1971 Toad — Toad (звукоинженер)
 1972 Toad — Tomorrow Blue (звукоинженер)
 1972 Silverhead — Silverhead (продюсер)
 1972 Flash — Flash (продюсер)
 1973 Гэри Мур — Grinding Stone (продюсер, звукоинженер)
 1974 Тони Эштон и Джон Лорд — First of the Big Bands (звукоинженер)
 1976 Джон Лорд — Sarabande (продюсер, звукоинженер, перемикширование)
 1977 Paice, Ashton & Lord — Malice in Wonderland (звукоинженер)
 1978 The Electric Chairs — The Electric Chairs (продюсер)
 1978 Wayne County & the Electric Chairs — Storm The Gates Of Heaven (продюсер)
 1978 Wayne County & the Electric Chairs — Blatently Offensive E.P. (продюсер)
 1978 Роджер Гловер — Elements
 1979 Берни Мардсен — And About Time Too! (продюсер, звукоинженер)
 1979 Кози Пауэлл — Over the Top (продюсер)
 1982 Michael Schenker Group — Assault Attack (продюсер, звукоинженер)

Примечания

Ссылки 

Музыкальные продюсеры Великобритании
Звукорежиссёры
Deep Purple
Iron Maiden
Black Sabbath
Rainbow